То́мас Дэ́вис (; 30 июня 1998, Ливерпуль, Мерсисайд, Англия) — английский футболист. Выступает на позиции центрального полузащитника. Игрок клуба «Эвертон».

Клубная карьера 
Том Дэвис — воспитанник молодёжной академии футбольного клуба «Эвертон», в систему которого попал в 2009 году. Первый профессиональный контракт с клубом подписал 30 сентября 2015 года.

Дебют футболиста в основном составе «Эвертона» состоялся 16 апреля 2016 года, когда Дэвис вышел на замену Даррону Гибсону в матче Премьер-лиги против «Саутгемптона». 15 мая 2016 года в игре «Эвертона» против клуба «Норвич Сити» Дэвис впервые в карьере попал в стартовый состав команды на матч АПЛ и по его итогам был признан лучшим игроком матча. 3 августа 2016 года подписал новый контракт с «Эвертоном» до 2021 года.

В сезоне 2016/17 стал регулярно появляться в стартовом составе команды на матчи АПЛ. 15 января 2017 года забил свой дебютный гол в АПЛ в матче против «Манчестер Сити», который «Эвертон» выиграл со счётом 4:0. Этот гол впоследствии был признан болельщиками «Эвертона» лучшим в сезоне. Всего же в сезоне 2016/17 принял участие в 24 матчах АПЛ и отметился двумя забитыми голами. В сезоне 2017/18 сыграл в 33 матчах «Эвертона» в Премьер-лиге, забил два гола.

29 августа 2018 года вывел команду на матч Кубка лиги против «Ротерхэма» в качестве капитана в возрасте 20 лет и 60 дней, став таким образом самым молодым капитаном в истории «Эвертона». В ноябре 2018 года стало известно, что Дэвис вошёл в число 20 номинантов на премию Golden Boy. Однако в целом сезон 2018/19 получился для футболиста не слишком удачным: Дэвис лишь 16 раз выходил на поле в матчах чемпионата и не забил ни одного гола.

В сезоне 2019/20 принял участие в 30 матчах «Эвертона» в чемпионате и забил один гол, в сезоне 2020/21 — в 25 матчах без забитых мячей.

Карьера в сборной 
В октябре 2015 года Дэвис, который на тот момент являлся капитаном юношеской сборной Англии до 17 лет, был привлечён Роем Ходжсоном для тренировок с основной сборной страны.

В 2015 году в составе сборной Англии (до 17 лет) участвовал в чемпионате мира по футболу среди юношеских команд 2015.

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Эвертон»